Зубовка — название географических объектов.

Населённые пункты

Азербайджан 
 Зубовка — до 1938 г. название города Ширван.

Белоруссия 
Зубовка — деревня в Дрибинском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Зубовка — посёлок в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Зубовка — село в Черноярском районе Астраханской области.
 Зубовка — деревня в Краснокамском районе Башкортостана.
 Зубовка — деревня в Навлинском районе Брянской области.
 Зубовка — посёлок в Печенгском районе Мурманской области.
 Зубовка — село в Татарском районе Новосибирской области.
 Зубовка — деревня в Ильинском районе Пермского края.
 Зубовка — село в Челно-Вершинском районе Самарской области.
 Зубовка — деревня в Аткарском районе Саратовской области.
 Зубовка — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Зубовка — деревня в Кимовском районе Тульской области.
 Зубовка — до 1958 г. название хутора Мосьпанов в Новооскольском районе Белгородской области.
 Зубовка — до 1952 г. название села Бурен-Хем в Каа-Хемском Кожуне Республики Тыва.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Зубовка — исчезнувшее село в Первомайском районе.

Украина 
 Зубовка — село в Мукачевском районе Закарпатской области.
 Зубовка — село в Миргородском районе Полтавской области.
 Зубовка — село в Тростянецком районе Сумской области.
 Зубовка — село в Краснокутском районе Харьковской области.

Река 
 Зубовка — река в Мурманской области России, впадает в Баренцево море.

См. также 
 Зубковка
 Зубов
 Зубово
 Зубовский